Julius Spielmann ist der Name folgender Personen:

* Julius Spielmann (Sänger) (1866–1920), deutscher Sänger (Tenor) und Schauspieler 
 Julius Spielmann (Politiker) (1872–1925), österreichischer Journalist und Politiker (SDAP)